«Don't Look Back in Anger» — сингл гурту «Oasis», написаний Ноелем Галлахером.
 
Don't Look Back in Anger була видана четвертим синглом з альбому (What's the Story) Morning Glory? у лютому 1996 року.

Варіанти видань синглу 
 UK CD CRESCD 215
 «Don't Look Back in Anger« - 4:47
"Step Out" (Gallagher/Wonder/Cosby/Moy) - 3:40
"Underneath the Sky" - 3:20
"Cum On Feel the Noize" (Holder/Lea) - 5:09

7" CRE 221
"Don't Look Back in Anger" - 4:47
"Step Out" (Gallagher/Wonder/Cosby/Moy) - 3:40

12" CRE 221T
"Don't Look Back in Anger" - 4:47
"Step Out" (Gallagher/Wonder/Cosby/Moy) - 3:40
"Underneath the Sky" - 3:20

Касета CRECS 221
"Don't Look Back in Anger" - 4:47
"Step Out" (Gallagher/Wonder/Cosby/Moy) - 3:40

CD перевидання (US) 34K78356
"Don't Look Back in Anger" - 4:47
"Cum on Feel the Noize" (Holder/Lea) - 5:09

Посилання 
 

Сингли 1996
Пісні Oasis